Хрено́вский — славянская фамилия. Известные носители:

 Хреновский, Константин Митрофанович (1888—1949) — делегат Всероссийского Учредительного собрания.
 Хреновский, Сергей (род. 1970) — белорусский футболист, вратарь.